Famous (artiest)
 Famous (computerspel), voor de Nintendo DS
 Famous (film) (2000)
 Famous (Big Time Rush) (2009), een single van de band Big Time Rush
 Famous (Scouting for Girls) (2010), een single van Scouting for Girls
 Famous (Play), een single van de band Play